Thomas Sloan ist der Name folgender Personen:

* Thomas Sloan (Curler), schottischer Curler 
 Thomas Henry Sloan (1870–1941), britischer Politiker 

Siehe auch:
 Tom Sloan